Фреснеда-де-ла-Сьерра-Тирон ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтес-де-Ока. Занимает площадь 61 км². Население — 126 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 68 км. Административный центр муниципалитета расположен у реки Тирон.

Покровителями города считаются святой Антонио де Падуа и святая дева де лос Ремедиос.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 fresnedadelasierra.com
 diputaciondeburgos.es
 sierradelademanda.com
 Asociación de Amigos de Fresneda

Муниципалитеты Бургоса